Göd steht für:

 Göd, eine Stadt im Komitat Pest
 Pate, als regionaler Begriff

GÖD steht als Abkürzung für:

 Gewerkschaft öffentlicher Dienst, die zweitstärkste Gewerkschaft des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen, eine Fachgewerkschaft innerhalb des Christlichen Gewerkschaftsbundes (CGB) Deutschlands

GöD steht als Abkürzung für:
 Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (auch: EUGöD)